Slovo máčka má více významů. Jsou to:

 máčka (Eryngium) – rod rostlin z čeledi miříkovitých
 máčka – mnoho rodů žraloků z čeledi máčkovitých, kterým v české taxonomii náleží rodové jméno máčka
 omáčka (hovorově na Moravě)

Externí odkazy